Velika nagrada Belgije 2019 je trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 1. septembra 2019 na belgijskem dirkališču Spa-Francorchamps. Zmagal je Charles Leclerc, Ferrari, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, tretji pa je bil Valtteri Bottas, oba Mercedes. Za Leclerca je to prva zmaga v Formuli 1.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|16
|data-sort-value="LEC"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:43,587
|1:42,938
|1:42,519
| align="center"|1
|-
!2
|align="center"|5
|data-sort-value="VET"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:44,109
|1:43,037
|1:43,267
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|44
|data-sort-value="HAM"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:45,260
|1:43,592
|1:43,282
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|77
|data-sort-value="BOT"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:45,141
|1:43,980
|1:43,415
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|33
|data-sort-value="VER"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:44,622
|1:44,132
|1:43,690
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|3
|data-sort-value="RIC"| Daniel Ricciardo
|Renault
|1:45,560
|1:44,103
|1:44,257
|align="center"|10
|-
!7
|align="center"|27
|data-sort-value="HUL"| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:45,899
|1:44,549
|1:44,542
|align="center"|12
|-
!8
|align="center"|7
|data-sort-value="RAI"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:45,842
|1:44,140
|1:44,557
|align="center"|6
|-
!9
|align="center"|11
|data-sort-value="PER"| Sergio Pérez
||
|1:45,732
|1:44,707
|1:44,706
|align="center"|7
|-
!10
|align="center"|20
|data-sort-value="MAG"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:45,839
|1:44,738
|1:45,086
|align="center"|8
|-
!11
|align="center"|8
|data-sort-value="GRO"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:45,694
|1:44,797
| style="background: silver" align="center" data-sort-value="21"|
|align="center"|9
|-
!12
|align="center"|4
|data-sort-value="NOR"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|1:46,154
|1:44,847
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="22"|
|align="center"|11
|-
!13
|align="center"|18
|data-sort-value="STR"| Lance Stroll
||
|1:46,000
|1:45,047
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="23"|
|align="center"|16
|-
!14
|align="center"|23
|data-sort-value="ALB"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|1:45,528
|1:45,799
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="24"|
|align="center"|17
|-
!15
|align="center"|99
|data-sort-value="GIO"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:45,637
|data-sort-value="2:00,000"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="25"|
|align="center"|18
|-
!16
|align="center"|10
|data-sort-value="GAS"| Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:46,435
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="26"|
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="26"|
|align="center"|13
|-
!17
|align="center"|55
|data-sort-value="SAI"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|1:46,507
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="27"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="27"|
|align="center"|15
|-
!18
|align="center"|26
|data-sort-value="KVY"| Daniil Kvjat
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:46,518
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="28"|
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="28"|
|align="center"|19
|-
!19
|align="center"|63
|data-sort-value="RUS"| George Russell
|Williams-Mercedes
|1:47,548
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="29"|
|style="background: silver" align="center"data-sort-value="29"|
|align="center"|14
|-
!data-sort-value="20"|DNQ
| align="center" |88
| data-sort-value="KUB"| Robert Kubica
|Williams-Mercedes
|
| style="background: silver" align="center" data-sort-value="30" |
| style="background: silver" align="center" data-sort-value="30" |
| align="center" data-sort-value="20" |
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|16
|data-sort-value="LEC"| Charles Leclerc
|Ferrari
|44
| 1:23:45,710
| align="center" |1
| align="center" |25
|-
!2
|align="center"|44
|data-sort-value="HAM"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|44
| +0,981
| align="center" |3
| align="center" |18
|-
!3
| align="center" |77
|data-sort-value="BOT"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|44
| +12,585
| align="center" |4
| align="center" |15
|-
!4
|align="center"|5
|data-sort-value="VET"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|44
| +26,422
|align="center"|2
| align="center" |13
|-
!5
|align="center"|23
|data-sort-value="ALB"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|44
| +1:21,325
| align="center" |17
| align="center" |10
|-
!6
|align="center"|11
|data-sort-value="PER"| Sergio Pérez
||
|44
| +1:24,448
| align="center" |7
| align="center" |8
|-
!7
|align="center"|26
|data-sort-value="KVY"| Daniil Kvjat
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|44
| +1:29,657
| align="center" |19
| align="center" |6
|-
!8
|align="center"|27
|data-sort-value="HUL"| Nico Hülkenberg
|Renault
|44
| +1:46,639
| align="center" |12
| align="center" |4
|-
!9
|align="center"|10
|data-sort-value="GAS"| Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|44
| +1:49,168
| align="center" |13
| align="center" |2
|-
!10
|align="center"|18
|data-sort-value="STR"| Lance Stroll
||
|44
| +1:49,838
| align="center" |16
| align="center" |1
|-
!11
|align="center"|4
|data-sort-value="NOR"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|43
| Engine
| align="center" |11
|
|-
!12
|align="center"|20
|data-sort-value="MAG"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|43
| +1 krog
| align="center" |8
|
|-
!13
|align="center"|8
|data-sort-value="GRO"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|43
| +1 krog
| align="center" |9
|
|-
!14
|align="center"|3
|data-sort-value="RIC"| Daniel Ricciardo
|Renault
|43
| +1 krog
| align="center" |10
|
|-
!15
|align="center"|63
|data-sort-value="RUS"| George Russell
|Williams-Mercedes
|43
| +1 krog
| align="center" |14
|
|-
!16
|align="center"|7
|data-sort-value="RAI"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|43
| +1 krog
| align="center" |6
|
|-
!17
|align="center" |88
| data-sort-value="KUB"| Robert Kubica
|Williams-Mercedes
|43
| +1 krog
| align="center" data-sort-value="20"|
|
|-
!18
|align="center"|99
|data-sort-value="GIO"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|42
| Trčenje 
| align="center" |18
|
|-
!data-sort-value="19"|Ods
|align="center"|55
|data-sort-value="SAI"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|1
| Motor
| align="center" |15
|
|-
!data-sort-value="20"|Ods
| align="center" |33
|data-sort-value="VER"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|0
|Trčenje
| align="center" |5
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2019
2019